d’Aguesseau steht für:
 D’Aguesseau Island, Insel in Western Australia

Personen:
 Henri-Cardin-Jean-Baptiste d’Aguesseau (1747–1826), französischer Jurist, Politiker, und Diplomat
 Henri François d’Aguesseau (1668–1751), französischer Kanzler